Rohwer es un apellido que se usa como abreviación biológica y puede hacer referencia a:

 Sievert Allen Rohwer, zoólogo estadounidense.

 Jens Gunter Rohwer, botánico alemán.